Jänkä ist der Familienname folgender Personen:
 Erika Jänkä (* 1995), finnische Biathletin
 Marika Jänkä (* 1983), finnische Biathletin